Sharan har flere betydninger:
 Volkswagen Sharan − en MPV-model fra Volkswagen
 Sharan (Afghanistan) − en by i provinsen Paktika i Afghanistan
 Sharan (person) − en tv-personlighed fra Bosnien-Hercegovina